Slash, a matematikában, számítástechnikában használatos ferde vonalnak az utóbbiban elterjedten használt angol elnevezése
Slash (1965), Saul Hudson, ismertebb nevén Slash brit–amerikai gitáros
Slash, Slash pop–rock albuma
Slash, a HarperCollins által 2008-ban kiadott könyv
Slash, két férfi/fiú romantikus kapcsolatáról szóló mangák és animék gyűjtőneve amerikai változatának elnevezése